Гагик Арутюнян:
 Арутюнян, Гагик Гарушевич (род. 1948) — председатель Конституционного суда Армении.
 Арутюнян, Гагик — армянский режиссёр.